

События 
 Победитель II олимпиады Антимах из Элиды.
 Поход Салманасара IV против Хатарики.
 Умер царь Ассирии Шульману-ашареду IV, ему наследовал сын Ашшур-дан III.
 Поход Аргишти I на Баруатту.
 Весной заключён союз вана и князей у горы Тайши (по «Цзочжуань» — Даши). Ван выступил в поход против Шэнь, которое не выдало наследника, Люй поддержало Шэнь.
 В Чжоу в 9 луну стали плодоносить персики и миндаль.

См. также

Примечания